Levitsky o Levitskij
 Katia Levitsky – cestista ucraina naturalizzata israeliana
 Stepan Michajlovič Levitskij – scacchista russo
 Sergej L'vovič Levickij – fotografo russo

Pagine correlate 

Levin
Levinsky
Levickij